Маргарета Терезија Шпанска (12. јул 1651 - 12. март 1673) је била царица Светог римског царства, краљица Немачке, Чешке, Угарске и Хрватске, као супруга цара и краља Леополда Ι.

Живот у Шпанији 
Маргарета Терезија је била кћерка кастиљска-арагонског краља Филипа ΙV и његове друге супруге, Маријане Аустријске. За разлику од њеног млађег брата, кастиљско-арагонског краља Карла ΙΙ, на Маргарети Терезији се видело мало последица укрштавања блиских сродника током неколико генерација. За време њеног боравка у Шпанији Маргарету Терезију је сликао Дијего Веласкез, те се она појављује у многим његовим сликама, укључујући и слику "Младе племкиње".

Шпанска престолонаследница 
Из политичких разлога, као дете је била верена за Леополда, брата своје мајке, који је уједно био и син њене тетке по оцу. Њен отац је одредио да ће Маргарета Терезија задржати своју позицију у наследном низу за шпанска престола, док је своју старију ћерку из првог брака, Марију Терезију, натерао да се одрекне својих наследних права пре него што се удала за француског краља Луја ΧΙV.
 
Отац јој је умро 1665. године и она је постала престолонаследница свога брата, те је до своје смрти била прва у наследном низу за шпанске круне. Њен млађи брат је био толико болешљив да се његова смрт и долазак Маргарете Терезије на власт очекивала сваког тренутка, али ипак ју је надживео.

Брак 
У лето 1666. године напустила је Шпанију и отпутовала у Аустрију где ју је дочекао Леополд. Венчали су се у Бечу 12. децембра исте године. Маргарета Терезија је била велики антисемиста и имала је велики утицај на свога ултракатоличког мужа, а на њу саму је утицао њен исповедник који ју је уверио да су за све њене побачаје криви Јевреји. За њене многобројне побачаје који су је исцрпили и уништили њено здравље, као и за кратак животни век њене петоро живорођене деце, је заправо било криво њено блиско сродство са мужем, као и блиско сродство њених родитеља, итд. Једина кћерка која ју је надживела била је будућа баварска владарка Марија Антонија, чија деца нису доживела пунолетство. Царица и краљица Маргарета Терезија је умрла у 21. години живота. Њен удовац се оженио још два пута.

Галерија

Породично стабло

Види још 
 Царице Светог римског царства

Извори 

 KANN, Robert A., A History of the Habsburg Empire, 1526-1918, Paperback, 661 pages, University of California Press, edition (November 26, 1980), in English. . 

Царице Светог римског царства
Рођени 1651.
Умрли 1673.
Династија Хабзбург